Francisco Correia ist der Name folgender Personen:

* Francisco Correia (Diplomat), angolanischer Diplomat 
 Francisco de Aquino Correia (1885–1956), brasilianischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Cuiabá
 Francisco Nunes Correia (* 1951), portugiesischer Politiker und Ingenieur